Argelaga marina puede referirse a:
 el nombre común de la planta Erinacea anthyllis
 el nombre común de la planta Ulex parviflorus